Gallicano bezeichnet:

 Gallicano (Toskana), eine Gemeinde in der Provinz Lucca in Italien
 Gallicano nel Lazio, eine Gemeinde in der Provinz Rom in Italien
 Galliciano (Condofuri), ein Ortsteil der Gemeinde Condofuri in der Provinz Reggio Calabria in Italien